Руда звезда () может означать:
 «Руда Гвезда» — чехословацкий футбольный клуб из города Брно.
 «Руда гвезда» — название чешского хоккейного клуба «Комета» из Брно в 1953—1962 годах.
 «Руда Гвезда» — название чешского футбольного клуба «Гвезда» из города Хеб в 1953—1966 годах.
 «Руда Гвезда» — историческое название чехословацкого футбольного клуба  из Брно.
 «Руда гвезда» — историческое название чехословацкого баскетбольного клуба «Пардубице». См. также